Брезник може бити:

 Брезник, град у Перничкој области, Бугарска;
 Брезник (Чрномељ), насељено место у општини Чрномељ, Словенија;
 Брезник (Озаљ), насељено место у саставу града Озља, Карловачка жупанија, Хрватска;
 Брезник Плешивички, насељено место у Загребачкој жупанији, Хрватска;
 Брезник Жакањски, насељено место у општини Жакање, Карловачка жупанија, Хрватска.

Види још
 Бреза (вишезначна одредница)
 Брезе (вишезначна одредница)
 Брезик (вишезначна одредница)
 Брезине (вишезначна одредница)
 Брезици (вишезначна одредница)
 Брезичани (вишезначна одредница)
 Брезна (вишезначна одредница)
 Брезница (вишезначна одредница)
 Брезно (вишезначна одредница)
 Брезова (вишезначна одредница)
 Брезовац (вишезначна одредница)
 Брезово (вишезначна одредница)
 Брезовица (вишезначна одредница)
 Брезовице (вишезначна одредница)